Mixtoconidium är ett släkte av svampar. Mixtoconidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mixtoconidium